Quentin Berthon (né le  à Lyon en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie 
Formé à Lyon, il est recruté jeune par les Dragons de Rouen. À l'âge de 18 ans, il commence à jouer en championnat sénior avec l'équipe réserve du club ; pendant quatre années il va effectuer compléter l'effectif Magnus avant d'avoir complètement sa chance lors de la saison 2011-2012. Il signe chez les Albatros de Brest l'année d'après. Il y reste jusqu'à la rétrogradation de l'équipe à la fin de la saison 2015-2016 et rejoint le club de sa ville natale, le Lyon Hockey Club.

Son petit frère Eliot Berthon est également joueur professionnel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen II || Division 3 || - || - || - || - || - || 3 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 7 || 3 || 4 || 7 || 35 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 11 || 5 || 6 || 11 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 16 || 7 || 8 || 15 || 30 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 11 || 1 || 8 || 9 || 20 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 17 || 10 || 15 || 25 || 14 || 4 || 3 || 0 || 3 || 29
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 13 || 6 || 8 || 14 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 16 || 13 || 6 || 19 || 24 || 4 || 1 || 0 || 1 || 14
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 20 || 1 || 0 || 1 || 6 || 14 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 10 || 11 || 3 || 14 || 12 || 1 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 18 || 10 || 10 || 20 || 24 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2012-2013 || Albatros de Brest || Division 1 || 24 || 6 || 3 || 9 || 30 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2013-2014 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 25 || 0 || 1 || 1 || 37 || 7  || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2014-2015 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 25 || 3 || 1 || 4 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2014-2015 || Albatros de Brest 2 || Division 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 21|| 2|| 1|| 3|| 8|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || Albatros de Brest 2 || Division 3 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 39 || 1 || 3 || 4 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 43 || 0 || 3 || 3 || 28 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 40 || 2 || 0 || 2 || 22 || 6  || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2019-2020 || Albatros de Brest || Division 1 || 21 || 6 || 8 || 14 || 18 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2020-2021|| Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 21 || 2 || 1 || 3 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 38 || 2 || 4 || 6 || 10 || 1  || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
|2007|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||1||0||0||0||0||0|| align="left"|

International 

Il représente la France au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior -18 ans
 2007

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1990
Naissance à Lyon
Attaquant de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur des Diables rouges de Briançon